MPZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Pleasant Municipal (Stati Uniti)